

Geografia

Austria 
 Mondsee – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck
 Mondsee – jezioro

Niemcy 
 Mondsee – jezioro w Spirze
 Mondsee – jezioro koło Hohenmölsen

Inne 
 Mondsee – opactwo